3 miejscowości w Polsce: 
 Michałkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Dobrzyń nad Wisłą
 Michałkowo – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Tłuchowo
 Michałkowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Barciany

Linki zewnętrzne